Benetton B196 — гоночный  автомобиль, разработанный Россом Брауном и Рори Бирном и построенный командой Benetton для участия в Чемпионате мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона  года.

История 
В сезоне  в команде полностью сменился состав пилотов и впервые с  года Benetton не одержал ни одной победы.

Результаты в гонках

Примечания

Ссылки 

Шасси Benetton Формулы-1